Über, een Duits woord dat "over" of "boven" betekent.
Uber (bedrijf), een internetonderneming die personenvervoer aanbiedt in verschillende landen.
Uber Cup, het officieuze wereldkampioenschap voor vrouwelijke landenploegen in het badminton.